Kirchsteig heißen folgende geographische Objekte:

 Kirchsteig (Neustadt im Schwarzwald), Ortsteil der Stadt Titisee-Neustadt (früher Neustadt im Schwarzwald), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Kirchsteig (Rudenberg), Ortsteil der Stadt Titisee-Neustadt (früher Rudenberg), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Kirchsteig (Großkarolinenfeld), Ortsteil der Gemeinde Großkarolinenfeld, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kirchsteig (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern

 Kirchsteig (Gemeinde Kasten), Katastralgemeinde von Kasten bei Böheimkirchen, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Kirchsteig (Gemeinde Eberschwang), Katastralgemeinde von Eberschwang, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Kirchsteig (Gemeinde Perwang), Ortschaft der Gemeinde Perwang am Grabensee, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich